Будени има више значења:

 Будени (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Будени (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Будени (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији